Râul Făget se poate referi la:

 Râul Făget, Alunul
 Râul Făget, Izvorul Alb
 Râul Făget, Rebra

 Râul Făgetu

Vezi și 
 Făget (dezambiguizare)

 Râul Făgețel (dezambiguizare)
 Râul Fagu (dezambiguizare)
 Râul Fagu Roșu (dezambiguizare)

 Râul Valea Făgetului (dezambiguizare)

Toponime românești